Максим Мамин:
 Мамин, Максим Владимирович (род. 1995) — российский хоккеист.
 Мамин, Максим Эдуардович (род. 1988) — российский хоккеист.